Amerikai Egyesült Államok
Boonville (Észak-Karolina)
Boonville (Indiana)
Boonville (Missouri)
Boonville (város, New York)
Boonville (falu, New York)
Boonville (Texas)